Llista d'asteroides del 277.001 al 278.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

277001-277100

277101-277200

277201-277300

277301-277400

277401-277500

277501-277600

277601-277700

277701-277800

277801-277900

277901-278000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (275001)-(280000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (270001-280000)